Kjellberg steht für:
 Kjellberg Finsterwalde, deutscher Maschinen- und Gerätehersteller
 Kjellbergnuten, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika

Kjellberg ist der Familienname folgender Personen:
 Anders Kjellberg (* 1952), schwedischer Jazz-Schlagzeuger
 Ernst Kjellberg (1891–1938), schwedischer Klassischer Archäologe
 Felix Kjellberg (* 1989), schwedischer Verfasser von YouTube-Videos, siehe PewDiePie
 Lennart Kjellberg (1857–1936), schwedischer Klassischer Archäologe
 Marzia Kjellberg (* 1992), italienische Autorin und ehemalige Webvideoproduzentin
 Oscar Kjellberg (1870–1931), schwedischer Ingenieur und Erfinder
 Pierre Kjellberg (1922–2014), französischer Kunsthistoriker
 Patric Kjellberg (* 1969), schwedischer Eishockeyspieler
 Viktoria Kjellberg (* 1974), schwedische Jazzsängerin, siehe Viktoria Tolstoy

Siehe auch:
 Kjeldbjerg

ru:Чельберг
sv:Kjellberg